Этельфледа () — женское имя англосаксонского происхождения. Известные носительницы:

 Этельфледа Мерсийская — леди Мерсийцев, дочь Альфреда Великого
 Этельфледа Дамергемская — вторая жена короля Англии Эдмунда I
 Этельфледа — первая жена короля Англии Эдгара и мать Эдуарда Мученика
 Этельфледа — дочь Эдуарда Старшего от Эльфледы Уэссекской